Colbert je priimek več oseb:
 Jean-Baptiste Colbert, francoski politik in akademik
 Louis-Pierre-Alphonse Colbert, francoski general
 Stephen Colbert, ameriški komik